Köteles ist der Familienname folgender Personen:

 Erzsébet Gulyás-Köteles (* 1924), ungarische Turnerin und Olympionikin
 Johann Köteles (* 1930), österreichischer Politiker und Gewerkschaftsfunktionär
 László Köteles (* 1984), ungarischer Fußballtorhüter